Horvátország
Gerbavác (horvátul: Grbavac), falu Grubišno Polje községben, Belovár-Bilogora megyében
Grbavac, falu Župa dubrovačka községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Grbavac, sziget az Adriai-tengerben Primoštentől délnyugatra